John Wallace (1812-1896), homme politique canadien
John D. Wallace (1949-), homme politique canadien
John Wallace (1962-), rameur d'aviron canadien
John Wallace (1974-), joueur de basket-ball américain
John Wallace, chef d'orchestre

Voir aussi